Чемпионат Франции по международным шашкам среди мужчин 1982 года  () прошёл в Тулузе с 16 по 28 августа по круговой системе. В нём приняли участие 14 спортсменов.

 — Жан Пьер Дюбуа

 — Фидель Нимби

 — Люк Гинар

Ссылки 
 турнирная таблица с фотографиями на сайте KNDB

Спорт во Франции в 1982 году
1982 год в шашках
Спортивные соревнования в Тулузе
Август 1982 года